Rit (Kroatië): plaats in Kroatië
 Rampen Identificatie Team: gespecialiseerd team dat bij rampen belast is met het identificeren van slachtoffers
 Railinfratrust BV: de eigenaar van de openbare railinfrastructuur in Nederland
 Kikkerdril, ook wel kikkerrit genoemd
 het rijden; het afleggen van een bepaald traject